Falkenau heißen:

 in Deutschland:
 Falkenau (Flöha), Ortsteil der Stadt Flöha im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Falkenau (Hainichen), Ortsteil der Stadt Hainichen im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Falkenau (Löbichau), Ortsteil der Gemeinde Löbichau in Thüringen

 in Estland:
 das Zisterzienserkloster Falkenau, estnisch Kärkna

 in Polen:
 Falkenau, Kreis Naugard, Pommern: Wałkno im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern
 Falkenau, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen: Sokolica (Bartoszyce) im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Falkenau, Kreis Grottkau, Oberschlesien: Chróścina (Skoroszyce) im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln

 in Tschechien:
 die Stadt Falkenau an der Eger, tschechisch Sokolov
 der Ortsteil Falknov (Falkenau) bzw. der Ortsteil Dolní Falknov (Nieder Falkenau) der Gemeinde Kytlice, Okres Děčín in Tschechien

 Außerdem:
 das Forsthaus in der Fernsehserie Forsthaus Falkenau
 Falkenau (Insel) im Rhein, auf der die Burg Pfalzgrafenstein errichtet wurde
 die abgegangene Burg Falkenau am Rhein bei Gernsheim in Hessen

Falkenau ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Falkenau (1864–1907), Musiker, Musikkritiker und Bibliophiler
 Günter Falkenau (1938–2004), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher.